Шина може да се отнася за:

 Шина – град в Швеция
 Шина (компютри)- бърз комуникационен канал между устройствата на компютър